Il doppio del Qatar ExxonMobil Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Tomáš Berdych e Jan Hájek erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Juan Mónaco e Rafael Nadal hanno sconfitto in finale Julian Knowle e Philipp Oswald per 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno, ritirati)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Nenad Zimonjić (primo turno)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Maks Mirny (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2015
ATP World Tour 2015